Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d'Aumont » :

Infanterie 
 Le régiment d'Aumont (1639-1650)
 Le régiment d'Aumont (1758-1762) 

Cavalerie
 Le régiment d'Aumont cavalerie (1728-1743)

Homonymie d'unités militaires
Maison d'Aumont